La frontière entre la Turquie et l'Union des républiques socialistes soviétiques correspond, lors de la dissolution de ce second État, aux frontières séparant actuellement la Turquie de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan (Nakhitchevan) et de la Géorgie.

Union des républiques socialistes soviétiques
Turquie
Turquie
Turquie
Turquie